Nagyhegy (Máramaros megye) (Măgureni), falu Romániában, Máramaros megyében
 Nagyhegy (Szatmár megye) (Orașu Nou-Vii), falu Romániában, Szatmár megyében